Harald Fleetwood kan syfta på:

* Harald Fleetwood (1815–1907), svensk sjöförsäkringsman, friherre
 Harald Fleetwood (1879–1960), svensk riksheraldiker, friherre